Mali Gradac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Glina, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 166 stanovnika te 68 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Duško Gruborović, književnik i glumac
Momčilo Krković, kipar

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji